Виногра́д () — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2005 года составляло 1394 человека. Почтовый индекс — 19340. Телефонный код — 4749.

Местный совет 
19340, Черкасская обл., Лысянский р-н, с. Виноград

Ссылки 
 Виноград на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Лысянского района